Five Days – film noir diretto da Montgomery Tully (1954)
Five Days – serie televisiva ideata da Gwyneth Hughes (2007)